|-
| 172001 - ||  || 18 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 172002 - ||  || 16 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 172003 - ||  || 16 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 172004 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 172005 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 172006 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 172007 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 172008 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 172009 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 172010 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 172011 - ||  || 20 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 172012 - ||  || 20 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 172013 - ||  || 20 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 172014 - ||  || 20 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 172015 - ||  || 20 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 172016 - ||  || 21 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 172017 - ||  || 22 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 172018 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 172019 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 172020 - ||  || 17 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 172021 - ||  || 19 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 172022 - ||  || 20 octombrie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 172023 - ||  || 21 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 172024 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 172025 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 172026 - ||  || 6 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 172027 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 172028 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 172029 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 172030 - ||  || 15 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 172031 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 172032 - ||  || 11 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 172033 - || 2001 WQ || 16 noiembrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172034 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 172035 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 172036 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 172037 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 172038 - ||  || 19 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 172039 - ||  || 19 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 172040 - ||  || 20 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 172041 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172042 - ||  || 18 noiembrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172043 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 172044 - ||  || 7 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 172045 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 172046 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 172047 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 172048 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 172049 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 172050 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 172051 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 172052 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 172053 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 172054 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 172055 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 172056 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 172057 - ||  || 14 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 172058 - ||  || 14 decembrie 2001 ||  || 
|-
| 172059 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 172060 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 172061 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 172062 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 172063 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 172064 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 172065 - ||  || 15 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 172066 - ||  || 18 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 172067 - ||  || 19 decembrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172068 - ||  || 11 ianuarie 2002 ||  || 
|-
| 172069 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172070 - ||  || 8 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172071 - ||  || 8 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172072 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172073 - ||  || 9 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172074 - ||  || 8 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172075 - ||  || 8 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172076 - ||  || 8 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172077 - ||  || 12 ianuarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 172078 - ||  || 19 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172079 - ||  || 18 ianuarie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 172080 - ||  || 6 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172081 - ||  || 6 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172082 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172083 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172084 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172085 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172086 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172087 - ||  || 8 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172088 - ||  || 10 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172089 - ||  || 11 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172090 - ||  || 6 februarie 2002 || Kitt Peak || 
|-
| 172091 - ||  || 11 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172092 - ||  || 9 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172093 - ||  || 9 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172094 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172095 - ||  || 10 martie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 172096 - ||  || 12 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172097 - ||  || 8 martie 2002 ||  || 
|-
| 172098 - ||  || 10 martie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 172099 - ||  || 12 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 172100 - ||  || 16 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-